Bryhnia är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Kaurin. Enligt Catalogue of Life ingår Bryhnia i familjen Brachytheciaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Brachytheciaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Bryhnia